La palabra centauros designa unos seres mitológico con torso de hombre y parte inferior de caballo, pero también puede referirse a:

Astronomía y astronáutica
 Los centauros, grupo de planetoides del sistema solar;
 Centaurus es el nombre (en latín) de una constelación del hemisferio sur;
 Fase superior Centauro diseñada para su uso como fase superior de una lanzadera espacial.

Arte y entretenimiento 
 Centauro, una serie de historietas española de 1975;
 Los centauros que aparecen en el universo de Harry Potter.

Otros 
 Vehículo blindado Centauro;
 Centauros Villavicencio, equipo del fútbol profesional colombiano.

fi:Kentauri (täsmennyssivu)